Баратаевы (Бараташвили) — российский княжеский род, грузинского происхождения.

Князь Мельхиседек (Михаил) Баратаев выехал (1724) в Россию с царём Картли Вахтангом Леоновичем (Вахтанг Леванович). Он имел четырёх сыновей:

 Князь Пётр Михайлович (1734-1789) — генерал-поручик, правитель симбирского наместничества (1780—1789). 
 Князь Иван Михайлович — действительный статский советник, уфимский губернатор (1796).
 Князь Семён Михайлович (1745-1798) — генерал-майор, кавалер ордена св. Георгия 3-й степени — правителем казанского наместничества (1789—1796). имел пять дочерей, из коих одна Елизавета Семёновна была замужем за действительным статским советником, казанским губернатором Борисом Александровичем Мансуровым, а другая — Александра Семёновна, была супругой сенатора Михаила Николаевича Мусина-Пушкина.
 Князь Андрей Михайлович — капитан артиллерии, во время Пугачёвского бунта выдан своими солдатами Пугачёву и замучен до смерти в Саратове († 1774).

Сын князя Петра Михайловича, тайный советник князь Михаил Петрович (1784-1856), известен, как археолог и нумизмат, женат на Александре Николаевне Чоглоковой († 1832), у них сыновья: князья Алексей и Михаил Михайловичи. Князь Егор Матвеевич майор Павловского гренадерского полка (1797).

Литература 
 
А.Б. Лобанов-Ростовский. Русская родословная книга. Том I. Изд.второе. СПб., Типогр.  А.С. Суворина. 1895 г. Князья Баратаевы. стр. 34-35; 426-428.

Грузинские княжеские роды Российской империи